Анахайм (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Анахайм (метеорит) — залізний метеорит, знайдений в 1916 році в Канаді.

Див. також 
 Анагайм () — місто в Каліфорнії, США.